Линкольнвилл () — название нескольких населённых пунктов в Канаде и США.

Населённые пункты США
  — город в Канзасе.
  — городок в Мэне.
  — поселение в Пенсильвании.
  — городок в Южной Каролине.

Прочее
  — ж/д станция города  (Онтарио, Канада).
  — исторический район города Сент-Огастин (Флорида, США).

См. также
 Линкольн
 Линкольн-Сити
 Линкольнтон